Rassylnaja () – nazwa toponimów w Rosji

 Rassylnaja – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Rassylnaja – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Rassi – estońska wieś

Strony ujednoznaczniające